Bazar steht für:

 Basar, orientalische Variante eines Marktes
 Bazar (Aldeia, Suro-Craic), eine osttimoresische Aldeia in der Gemeinde Ainaro
 Bazar (Ort, Suro-Craic), ein Ort in der Aldeia

Siehe auch:
 Basar (Begriffsklärung)
 Bazaar (Begriffsklärung)